Департамент Сан-Мартин  () — департамент в Аргентине в составе провинции Сан-Хуан.

Территория — 435 км². Население — 11115 человек. Плотность населения — 25,60 чел./км².

Административный центр — Вилья-Хенераль-Сан-Мартин.

География 
Департамент расположен в центральной части провинции Сан-Хуан.

Департамент граничит:
на севере — с департаментом Ангако
на востоке и юге — с департаментом Каусете
на юго-западе — с департаментом Нуэве-де-Хулио
на западе — с департаментами Санта-Люсия, Чимбас

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Сан-Хуан